Lookbook peut faire référence à :
 Lookbook, groupe de rock américain originaire de Minneapolis.
 Lookbook.nu, portail web de style vestimentaire fondé en 2008.